Ferdinand van Apshoven (de Jonge) - Zuid-Nederlands schilder
 Ferdinand van Apshoven (de Oude) - Zuid-Nederlands schilder